Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Gustavo Luza e Cássio Motta che hanno battuto in finale Luiz Mattar e Jaime Oncins 6-0, 7-5.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Andrés Gómez /  Javier Sánchez (quarti di finale)

 Mansour Bahrami /  Michiel Schapers (primo turno)
 Sergi Bruguera /  Tomás Carbonell (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Madrid Tennis Grand Prix 1991
ATP Tour 1991